El término Batalla de las Dunas se refiere, en esta enciclopedia:

 a la primera Batalla de las Dunas (o Batalla de Nieuwpoort) de 1600: derrota española en la guerra de los Ochenta Años;
 a la Batalla naval de las Dunas (The Downs), en la costa de Kent, de 1639: derrota española durante la misma guerra;
 a la segunda Batalla de las Dunas (o Batalla de Dunkerque) de 1658: derrota española en la guerra franco-española (1635-1659).